Prom, ou un bal de promo, est une soirée organisée en fin d’année scolaire.

Prom peut également désigner :

Culture 
 Prom, film réalisé par Joe Nussbaum et sorti au cinéma en 2011 ;
 The Prom, comédie musicale sortie en 2016 ;
 The Prom, film musical américain réalisé par Ryan Murphy sorti en 2020 et basé sur la comédie musicale.

Sciences 
 Programmable Read Only Memory ;
, la mesure des résultats d'une intervention médicale par les patients eux-mêmes à l'aide de questionnaires validés.